Драфт расширения НХЛ 1972 года состоялся 7 июня в отеле «Королева Елизавета» в Монреале.

Процедура драфта 
В 1972 году состав НХЛ пополнился двумя новыми клубами – «Нью-Йорк Айлендерс» и «Атланта Флэймз». 7 июня, накануне любительского драфта, был проведён 3-й драфт расширения НХЛ для укомплектования составов команд-новичков.

Правила драфта 
Правила драфта расширения 1972 года немногим отличались от правил предыдущих драфтов расширения: два новых клуба должны были выбрать по 19 полевых игроков и 2 вратаря – по 3 хоккеиста из числа не «защищённых», от каждой из 14 команд, игравших в НХЛ. Право первого выбора досталось «Атланта Флэймз».

Итоги драфта 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   # = Номер драфта, С = Страна, А = Амплуа, И = Игры, Г = Голы, П = Передачи, О = Очки, Ш = Штрафные минуты

Ссылки 
 Драфт расширения НХЛ 1972 года  на The Internet Hockey Database  
 Любительский Драфт НХЛ 1972 года  на The Internet Hockey Database 
 HockeyDraftCentral.com

См. также 
Сезон НХЛ 1972/73

Сезоны НХЛ
Драфты НХЛ
1972 год в хоккее